Alexa Guarachi e Darija Jurak Schreiber erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte al primo turno da Cori Gauff e Jessica Pegula.

In finale Veronika Kudermetova e Elise Mertens hanno sconfitto Ljudmyla Kičenok e Jeļena Ostapenko con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Ena Shibahara /  Zhang Shuai (quarti di finale)
  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (Campionesse)

  Alexa Guarachi /  Darija Jurak Schreiber (primo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (primo turno)

Wildcard 

  Eden Silva /  Kimberley Zimmermann (primo turno)

  Lucie Hradecká /  Sania Mirza (semifinale)

Protect Ranking 

  Anna Danilina /  Kirsten Flipkens (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2022